Кяф (ک) может означать:
 Кяф — двадцать вторая буква арабского алфавита. Звук похож на русское «к».
 Кяф — буква персидской письменности, очень похожа на букву Кяф в арабском алфавите, она отличается только в отдельно стоящей форме буквы и в конце слова.

См. также 
 Каф (значения)